Beilervaart (watergang), een vaart in Drenthe
Beilervaart (plaats), een buurtschap langs bovengenoemde vaart